{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2002
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|9 – 15 de setembro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|2ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP International Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|duro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Sauipe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Gustavo Kuerten
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Scott Humphries  /  Mark Merklein
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2001 
| align="right" |2003 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2002 foi um torneio de tênis masculino disputado em Sauipe, na Bahia, parte do Brasil Open, em quadras rápidas e que fez parte da série ATP International Series.

Campeões
Simples

 Gustavo Kuerten venceu  Guillermo Coria 6–7(4–7), 7–5, 7–6(7–2)

Duplas

 Scott Humphries /  Mark Merklein''' venceram  Gustavo Kuerten /  André Sá 6–3, 7–6(7–1)

Ligações externas
 
 

 
2002
Costa do Sauipe